Ке́меровська ву́лиця — вулиця у різних населених пунктах України та країн колишнього СРСР. Назва — на честь російського міста Кемерово.

Кемеровська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Кемеровська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Кемеровська вулиця — вулиця в місті Харків.

 Кемерівська вулиця — зникла вулиця в місті Київ, Воскресенська слобідка.
 Кемеровська вулиця — колишня назва вулиці Гетьмана Данила Апостола в місті Київ, Оболонь.
 Кемерівська вулиця — колишня назва вулиці Євгена Чикаленка у місті Кривий Ріг.

Кемеровська вулиця — вулиця в місті Омськ.

Вулиці